Ковальчу́к (, ) — украинская и белорусская фамилия, образованная от прозвища Кова́ль (ср.  и  — «кузнец»).

Известные носители

А 
 
 Ковальчук, Алексей Максимович (1928—2014) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ковальчук, Анастасия Александровна (род. 1991) — украинская бильярдистка.
 
 
 Ковальчук, Артём Анатольевич (1982—2016) — российский пауэрлифтер.

Б

В 
 
 Ковальчук, Василий Владимирович (род. 1973) — украинский спортсмен, специализирующийся на пулевой стрельбе.
 Ковальчук, Виктория Владимировна (1954—2021) — советская и украинская художница-иллюстратор, писатель, публицист.
 Ковальчук, Виталий Анатольевич (род. 1969) — украинский политик, народный депутат.
 
 Ковальчук, Всеволод Львович (1909—1976) — советский оператор документального кино.

Г—Е 
 Ковальчук, Геннадий Мануилович (1912 — ?) — советский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Ковальчук, Диана Сергеевна (род. 1982) — украинская топ-модель.
 Ковальчук, Дмитрий Андреевич (1919—1958) — Герой Советского Союза.
 Ковальчук, Евдокия Борисовна (1881—1919) — участница большевистского подполья в Новониколаевске.
 
 Ковальчук, Елена Борисовна (1910—1944) — гвардии старшина медицинской службы, награждена пятью орденами.

З—К 
 Ковальчук, Зиновий Степанович (род. 1936) — украинский советский и партийный деятель.
 
 Ковальчук, Илько-Саша (род. 1967) — немецкий историк.
 Ковальчук, Илья Валерьевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Ковальчук, Кирилл Сергеевич (род. 1986) — украинский и молдавский футболист.

Л, М 
 Ковальчук, Леонид (? — после 1945) — украинский советский партизанский командир из партизанского соединения Ковпака.
 Ковальчук, Леонид Акимович (1947—2014) — украинский учёный в области хирургии, педагог, общественный деятель.
 Ковальчук, Любомира (Luba; род. 1958) — канадская певица.
 Ковальчук, Людмила Ивановна (род. 1939) — советская и украинская библиотекарь.
 Ковальчук, Максим Сергеевич (род. 2000) — белорусский футболист.

Н, О 
 Ковальчук, Наталья Владимировна (род. 1977) — народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов.
 Ковальчук, Никита Васильевич (род. 1987) — российский телеведущий, спортивный комментатор и тренер.
 
 Ковальчук, Оксана Алексеевна (род. 1979) — белорусская и российская волейболистка.
 Ковальчук, Олег Владимирович (род. 1956) — российский дипломат.

П—Ю 
 Ковальчук, Пётр Ярославович (род. 1984) — украинский футболист.
 Ковальчук, Светлана Николаевна (род. 1956) — советский и латвийский философ и историк.
 
 Ковальчук, Фёдор Сергеевич (1911—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Ковальчук, Юлия Олеговна (род. 1982) — российская певица.
 Ковальчук, Юрий Валентинович (род. 1951) — российский бизнесмен, председатель совета директоров банка «Россия».

См. также

Примечания